Nangka Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Nangka Besar, ö, Bangka-Belitung, 
 Pulau Nangka (ö i Indonesien, Kalimantan Selatan), 

Robotskapade Indonesienförgreningar